Schwarze Sau bezeichnet

einen Lakritzlikör
ein Kartenspiel, siehe Kein Stich
umgangssprachlich das Mofa PUCH MV 50
beleidigende Bezeichnung für Schiedsrichter
sowie:
 Schwarze Sau (Niedere Tauern), 1092 m, Sattel zwischen Katsch- und Wölzertal, Steiermark (L512)